Red Dawn bezeichnet:

 den Originaltitel des Films Die rote Flut von 1984
 Red Dawn (2012), Neuverfilmung des vorgenannten Films von 2012